Masuda kan avse:

Masuda, Shimane - en stad i Shimane prefektur, Japan

Chikashi Masuda - en japansk fotbollsspelare 
Junichi Masuda - en japansk regissör
Kento Masuda - en japansk musiker
Tadatoshi Masuda - en japansk fotbollsspelare
Toshio Masuda (regisssör) - en japansk regissör (född 1927)  
Toshio Masuda - en japansk kompositör (född 1959)

Masuda (auktor) - en auktorsförkortning